De Grand Prix-wegrace van Turkije 2007 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 22 april 2007 op Istanbul Park nabij Istanboel, Turkije.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Turkije